Tiempo para amar puede referirse a:
 Tiempo para amar (novela) de 1973 de Robert A. Heinlein;
 Tiempo para amar (película) de 1980 dirigida por Manuel José Álvarez; o
 Tiempo para amar (telenovela) de 2014 producida por Griselda Álvarez.